Conduelo Píriz (1905–1976), futebolista uruguaio;
 Jonathan Píriz (1986), futebolista uruguaio;
 Juan Piriz (1902–1946), futebolista uruguaio.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes